Hoki (provincie), een voormalige Japanse provincie
 Hoki (gemeente), een Japanse gemeente
 Hoki (straalvinnige), een straalvinnige vis uit de familie van de heken